M68 ou M-68 peut faire référence à :

Domaine militaire  
 M68, un canon antichar américain ;
 Soltam M-68, un canon israélien.

Sciences 
Astronomie
 M68 (amas globulaire), un amas globulaire situé dans la constellation de l'Hydre femelle.

Médecine
 Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres